Voici la liste des planètes mineures numérotées de 450001 à 451000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 450001 à 451000

450001-450100

450101-450200

450201-450300

450301-450400

450401-450500

450501-450600

450601-450700

450701-450800

450801-450900

450901-451000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000